Fruttero ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Fruttero (1926–2012), italienischer Schriftsteller
 John Paul Fruttero (* 1981), US-amerikanischer Tennisspieler